Lakatos Róbert (1968) filmrendező, producer
 Lakatos Róbert (1965) hegedűművész
 Lakatos Róbert (1973) brácsaművész